Селина:

Персоналии 
 Селина (IV век) — третий епископ готов.
 Селина, Вера Ефремовна (Штельбаумс; род. 1937) — советский и российский профессиональный тренер по художественной гимнастике, супруга Н. Н. Штельбаумса, мать Е. Н. Арайс.
 Селина Жэнь — тайваньская певица, входящая в состав группы S.H.E.
 Селина, Илона Георгиевна (род. 1989) — российская топ-модель и актриса.

См. также 
 Селайна